Xiping bezeichnet:

 Xiping (西平县), Kreis in der chinesischen Provinz Henan
 Xiping (Anxi) (西坪镇), Großgemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiping (Bozhou) (西坪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bozhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiping (Gangu) (西坪镇), Großgemeinde im Kreis Gangu in der chinesischen Provinz Gansu
 Xiping (Xixia) (西坪镇), Großgemeinde im Kreis Xixia in der chinesischen Provinz Henan
 Xiping (Santai) (西平镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiping (Songyang) (西屏镇), Großgemeinde im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xiping (Yunzhou) (西坪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yunzhou in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xiping (Jiangyou) (西屏乡), Gemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiping (Weishan) (西平乡), Gemeinde im Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiping (Xilin) (西平乡), Gemeinde im Kreis Xilin in Guangxi, Volksrepublik China
 Xiping (Zhanyi) (西平街道), Straßenviertel im Kreis Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan